Ailson Brites (Teresópolis, Rio de Janeiro állam, 1965. december 6. –) amerikai–brazil brazil dzsúdzsucu-mester, oktató. Ötödrangú fekete öves mester. New Jersey-ben él. Oktatta a sportág „megteremtője”, Maeda Micuo is.

Jegyzetek

Források 
Cikk róla 

1965-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil sportolók
Amerikai harcművészek
Élő személyek